Chris Corrinet (né le  à Trumbull, dans l'État du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière avec l'Université de Princeton dans l'Eastern College Athletic Conference. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1998 dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . Il passe professionnel avec les Pirates de Portland dans la Ligue américaine de hockey en 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Université de Princeton || ECAC ||31 ||3 ||6 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1998-1999 || Université de Princeton || ECAC ||32 ||10 ||6 ||16 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Université de Princeton || ECAC ||30 ||10 ||14 ||24 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Pirates de Portland || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-  
|2000-2001 || Université de Princeton || ECAC ||31 ||13 ||12 ||25 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Capitals de Washington || LNH ||8 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Pirates de Portland || LAH ||51 ||15 ||18 ||33 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Pirates de Portland || LAH ||33 ||0 ||3 ||3 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || IceCats de Worcester || LAH ||28 ||6 ||12 ||18 ||27 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 
|- 
|2003-2004 || IceCats de Rockford || LAH ||11 ||0 ||1 ||1 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène|| 7|| 6|| 3|| 9|| 22|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2004-2005 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||37 ||9 ||11 ||20 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 

|8 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1978
Naissance à Trumbull
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Princeton
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Attaquant de hockey sur glace